

Caratteristiche tecniche
È un centrocampista difensivo.

Carriera
Nato ad Ibagué in Colombia, si trasferisce in giovane età a Nashville dove gioca nella squadra locale dello Sporting Nashville Heroes fino alla chiamata dello  del 2014.

Nel 2016 firma con la società affiliata degli  dove debutta in USL Championship il 26 marzo 2017 nel match vinto 2-1 contro l'OKC Energy. Il 30 agosto 2019 viene promosso in prima squadra ed l'8 settembre seguente esordisce in MLS giocando i minuti finali della sfida persa 2-1 contro il .

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 31 luglio 2021.

Collegamenti esterni